Daniil Miromanov, ryska: Даниил Мироманов, född 11 juli 1997, är en rysk professionell ishockeyspelare som är kontrakterad till Vegas Golden Knights i National Hockey League (NHL) och spelar för Henderson Silver Knights i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för HK Sotji i Kontinental Hockey League (KHL); HC Dynamo Pardubice i Extraliga; Dizel Penza och SKA-Neva i Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL); Manchester Monarchs i ECHL samt Titan d’Acadie-Bathurst och Moncton Wildcats i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Miromanov blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Daniil Miromanov NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Daniil Miromanov hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1997
Levande personer
Idrottare från Moskva
Ryska ishockeyspelare
Ryska idrottare under 2000-talet
Spelare i Orangeville Flyers
Spelare i Titan d’Acadie-Bathurst
Spelare i HK Sotji
Spelare i Dizel Penza
Spelare i Moncton Wildcats
Spelare i HC Pardubice
Spelare i LHK Jestřábi Prostějov
Spelare i Manchester Monarchs (2015–2019)
Spelare i SKA-Neva
Spelare i Henderson Silver Knights
Spelare i Vegas Golden Knights
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft